Венерине очи су помало разроке очи, јер је Венера често сликана с разроким очима, што је био знак заводљивости.

Види још 
 Венера (митологија)
 Валовити Океан

Римска митологија